Het Gotische alfabet is het alfabet dat door Wulfila gebruikt is bij de vertaling in de 4e eeuw van de Bijbel in het Gotisch. De oorsprong is controversieel, maar de meeste geleerden menen dat het voornamelijk van het Griekse alfabet afgeleid is, misschien met enige invloed van het Latijnse schrift en het runenschrift. Het Gotisch werd voor Wulfila waarschijnlijk in runentekens geschreven.

Het dubbele gebruik van de tekens, zowel voor een letter als voor een cijfer, heeft taalkundigen geholpen bij de reconstructie van het Gotisch alfabet: de cijferwaarden bleken uit teksten en de cijferopeenvolging liet daarmee de volgorde van de tekens zien. Zo werd bevestigd dat die volgorde zo veel mogelijk overeenkwam met die van het Griekse alfabet. De voornaamste bron van teksten in het Gotisch zijn de teruggevonden fragmenten van de Gotische Bijbel.

Het alfabet zag er als volgt uit:

Alfabet
Gotisch